Mistrzostwa Austrii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Villach 10 i 11 lipca.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 km 
Mistrzostwa Austrii w biegu na 10 kilometrów rozegrano 3 października w parku Wiener Prater w Wiedniu.

Mężczyźni

Kobiety

Chód sportowy 
Mistrzostwa Austrii w chodzie sportowym rozegrano 2 października w Hollenburgu.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w lekkoatletyce
2010 w Austrii
Sport w Villach
Zawody sportowe w Wiedniu
Mistrzostwa Austrii w lekkoatletyce